Laurendeau est un patronyme québécois porté notamment par:
 Aldéric Laurendeau (1890-1961), homme politique fédéral du Québec.
 André Laurendeau (1912-1968), écrivain et homme politique.
 Huguette Laurendeau, vrai nom de l'actrice québécoise Amulette Garneau (1928-2008).
 Francine Laurendeau (née en 1936), fille de André, critique de cinéma.
 Marc Laurendeau (né en 1939), humoriste, acteur et journaliste québécois.
 Marcel Laurendeau homme politique franco-manitobain.
 Martin Laurendeau (né en 1943), joueur professionnel de tennis québécois.
 Pierre Laurendeau (né en 1943), musicien et chanteur québécois.
 Pierre Laurendeau (né en 1960), aussi connu sous le nom de Petit Pierre, compositeur et claveciniste.
 Pierre Laurendeau (né en 1953), écrivain français publiant également sous le pseudonyme de Pierre Charmoz.

Divers 
 Cégep André-Laurendeau, établissement d'étude post-secondaire de la région de Montréal
 Commission Laurendeau-Dunton, communission canadienne sur le bilinguisme et le biculturalisme
 Édifice André-Laurendeau, tour à bureaux de la ville de Québec
 Le Prix André-Laurendeau institué en 1986

Homonymie
Homonymie de patronyme